The Last in Line, a Dio második nagylemeze
 The Last in Line, a Dio kislemeze
 The Last in Line, a Tenacious D dala